Petrovski peut faire référence à :

Patronymes  

, diplomate soviétique,
 Andrej Petrovski (1996-), coureur cycliste macédonien,
Grigori Petrovski, révolutionnaire ukrainien,
Ivan Petrovski, mathématicien,
, diplomate,
 Stefan Petrovski (1991-), coureur cycliste macédonien,
, historien, philologue et essayiste russo-américain,
Aleksandr Petrovski, personnage fictif joué par Mikhail Baryshnikov dans Sex and the City

Toponymes 
 Petrovski, ville en République de Carélie

Homonymie de patronyme macédonien